Сесак може бити:

 Сесак (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Сесак (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда